Urze (Calluna vulgaris), também chamada torga, é o nome comum de diversas plantas da família Ericaceae, particularmente dos géneros Erica e Calluna. São espontâneas em terrenos pobres em calcário, e têm flores de cores diversas. A urze é muito comum em Portugal e encontra-se em todo o país, mas sobretudo nas montanhas de granito do norte de Portugal continental. Contudo, também existe nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Recentemente, descobriu-se que o néctar das flores de urze contém um composto químico, o caluneno, que bloqueia a evolução do parasita Crithidia bombi, comum em abelhões silvestres, defendendo-os dessa praga mortal.

Ver também 
 Calluna vulgaris

Ericaceae